CSL peut faire référence à : 
  ;
  ;
 Centre spatial de Liège ;
 Confédération des syndicats libres
 Club sportif Lons Jura, club français de rugby à  basé à Lons-le-Saunier ;
 Confédération des syndicats libres ;
 , aéroport de San Luis Obispo, en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
  (où CSL signifie ), un fabricant de produits médicaux basé en Australie ;
  (en français, langage de style de citation), un format de fichier XML décrivant la mise en forme d'une notice bibliographique ;
 compte sur livret, un compte d'épargne rémunéré ;
 canot de sauvetage léger, une embarcation légère utilisée par les sapeurs-pompiers ;
 centre de semi-liberté, une structure pénitentiaire française accueillant des condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à  ;
 , championnat de Chine de football ;
 , en français Localisation spontanée continue, une notion de physique quantique.

Voir aussi 
 KDU-ČSL ( ; en français, Union chrétienne démocrate - Parti populaire tchécoslovaque), un parti politique tchèque de type démocrate-chrétien.